Dziewiąty konkurs w Letnim Grand Prix w skokach narciarskich 2017 odbył się w pierwszy dzień października w austriackim Hinzenbachu na średniej skoczni Aigner-Schanze. Dzień przed planowanym konkursem rozegrane zostały kwalifikacje.

Wyżej wymienione wygrał reprezentant Polski Stefan Hula o pół punktu przed reprezentantem gospodarzy Stefanem Kraftem. Kolejno trzecie i czwarte miejsce zajęli Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła. Z Polaków zakwalifikowali się jeszcze Kamil Stoch, który zajął jedenastą lokatę, osiemnasty Maciej Kot, dwudziesty trzeci Jakub Wolny oraz dwudziesty szósty Krzysztof Miętus. Zdyskwalifikowanych zostało dwóch reprezentantów Czech Viktor Polášek i Tomáš Vančura w obu przypadkach za nieprzepisowe obuwie.

Konkurs indywidualny wygrał Dawid Kubacki, a to pozwoliło mu wrócić na pozycję lidera cyklu. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a trzeci był z niewielką stratą do drugiego Roman Koudelka. W czołowej dziesiąte znalazł się Maciej Kot, który zajął siódmą pozycję. Punktowali również Jakub Wolny i Kamil Stoch, kolejno dwudziesty czwarty i dwudziesty szósty. Krzysztof Miętus nie zdołał wywalczyć awansu do serii finałowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Hinzenbach był Werner Rathmayr, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Pekka Hyvärnien, a jego asystentem – Thomas Hasslberger.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Program zawodów - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3023/2018JP3023PROG.pdf
 Kwalifikacje do konkursu indywidualnego - http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3023/2018JP3023RLQ.pdf 
 Konkurs indywidualny - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3014/2018JP3014RL.pdf 
 Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów po zawodach w Hinzenbach - http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3014/2018JP3014NCS.pdf 
 Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix po zawodach w Hinzenbach - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3014/2018JP3014STGP.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2017
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Hinzenbach
2017 w Austrii